Альбах:
Топоним
 Альбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц, речной индекс 264612.
 Альбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц, речной индекс 2634.
 Альбах — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Альбах — река в Германии, протекает по земле Бавария и Баден-Вюртемберг.

Фамилия
 Альбах, Юлиус фон (1840—1925) — австрийский военачальник, фельдмаршал — лейтенант, картограф.

См. также 
 Альбах-Ретти